Herodianen (dynastie), een dynastie 
Herodianen (groepering), een groepering die in het Nieuwe Testament wordt genoemd